Seelbach ist ein geographischer Name:

von Orten:
 Seelbach (Schutter), Gemeinde im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Seelbach (Nassau), Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Seelbach (Westerwald), Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Seelbach bei Hamm (Sieg), Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Seelbach (Blieskastel), Stadtteil von Blieskastel, Saarland
 Seelbach (Haiger), Stadtteil von Haiger im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Seelbach (Herborn), Stadtteil von Herborn im Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Seelbach (Lohra), Ortsteil von Lohra im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Seelbach (Villmar), Ortsteil von Villmar im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Seelbach (Siegen), Stadtteil von Siegen, Nordrhein-Westfalen
 Seelbach (Wüstung), Wüstung in Aarbergen, Hessen

von Gewässern:
 Gehweiler Seelbach, rechter Zufluss der Wadrill bei Gehweiler, Stadt Wadern, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland

 Seelbach (Asdorf), rechter Zufluss der Asdorf oder des Asdorfer Bachs in Freudenberg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Seelbach (Brexbach), rechter Zufluss des Brexbachs an der Kühnsmühle von Höhr-Grenzhausen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Seelbach (Bröl), rechter Zufluss der Bröl weit nach Winterscheiderbröl (Ruppichteroth), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Seelbach (Daisbach), linker Zufluss des Daisbachs (zum Schwarzbach) bei Niederseelbach, Gemeinde Niedernhausen, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Seelbach (Dörsbach), rechter Zufluss des Dörsbachs bei Seelbach, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Seelbach (Ernstbach), rechter Zufluss des Ernstbachs im Hinterlandswald im Gebiet der Stadt Geisenheim, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Seelbach (Hallerbach), rechter Zufluss des hier Elsaffer Bach genannten Hallerbachs (zum Pfaffenbach, mündet als Hammerbach in die Wied) in Oberelsaff an der Gemeindegrenze von Vettelschoß zu Neustadt (Wied), beide im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Seelbach (Hellenbach), rechter Zufluss des Hellenbachs (zur Ahr) vor Löhndorf, Stadt Sinzig, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Seelbach (Heller), linker Zufluss der Heller (zur Sieg) in Struthütten, Gemeinde Neunkirchen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Seelbach (Hohenthalbach), rechter Zufluss des Hohenthalbachs (zum Gelbach) bei Hübingen, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Seelbach (Horrenbach), rechter Zufluss des Horrenbachs (zur Urft) bei Gemünd-Malsbenden, Stadt Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Seelbach (Krebsbach), linker Zufluss des Krebsbachs (zur Vers) bei Seelbach, Lohra, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Seelbach (Lahn), rechter Zufluss der Lahn bei Arfurt, Gemeinde Runkel, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Seelbach (Landscheider Bach), rechter Zufluss des Landscheider Bachs (zum Würzbach) vor Niederwürzbach, Stadt Blieskastel, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Seelbach (Moder), linker Zufluss der Moder in Ingwiller, Département Bas-Rhin, Elsass, Frankreich
 Seelbach (Murg), rechter Zufluss der „Hauensteiner“ Murg (zum Hochrhein) nahe der Wickartsmühle von Rickenbach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg.
 Seelbach (Odeborn), rechter Zufluss der Odeborn bei Schüllar-Dödesberg (Bad Berleburg), Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Seelbach (Palmbach), rechter Zufluss des Palmbachs,  Gemarkung Panrod, Gemeinde Aarbergen, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Seelbach (Pegnitz), rechter Zufluss der Pegnitz auf der Gemeindegrenze von Rückersdorf zu Schwaig bei Nürnberg, beide im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Seelbach (Sieg), rechter Zufluss der Sieg bei Hamm (Sieg), Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Seelbach (Tiefenbach), rechter Zufluss des Tiefenbachs (zur Jagst) in Tiefenbach, Stadt Gundelsheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Seelbach (Urft), rechter Zufluss der Urft bei Gemünd-Mauel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Seelbach (Wadrill) – siehe oben → Gehweiler Seelbach
 Seelbach (Wied) oder Seelbachseifen, rechter Zufluss der Wied in Seelbach, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

Seelbach ist der Familienname folgender Personen:
 Anni Seelbach (1904–1989), deutsche Politikerin (CDU), nordrhein-westfälische Landtagsabgeordnete
 Artur Seelbach (1897–1987), deutscher Schriftsteller und Journalist; siehe Artur Zickler
 Birgit Seelbach-Göbel (* 1954), deutsche Gynäkologin und Geburtshelferin
 Dieter Seelbach (* 1941), deutscher Romanist
 Horst Seelbach (* 1938), deutscher Betriebswirt und emeritierter Hochschullehrer (Universität Hamburg)
 Lorenzo Vignal Seelbach (* 1950), mexikanischer Botschafter
 Sabine Seelbach (* 1960), deutsche germanistische Mediävistin und Frühneuzeit-Forscherin
 Theodor Seelbach (1883–1958), deutscher Ordensgeistlicher, Salesianer Don Boscos
 Ulrich Seelbach (* 1952), deutscher Frühneuzeitforscher, Mediävist und Hochschullehrer
 Ute Seelbach (* 1941), deutsche Badmintonspielerin
 Walter Seelbach (1900–1970), deutscher Politiker (CDU), nordrhein-westfälischer Landtagsabgeordneter

Seelbach ist ein alkoholhaltiger Cocktail:
 Seelbach (Cocktail)

Siehe auch:
 Altenseelbach
 Seelesbach
 Sehlbach
 Selbach